Мішель Пікколі (фр. Michel Piccoli; нар. 27 грудня 1925, Париж) — французький актор театру і кіно, сценарист і кінорежисер.
 Роберто Пікколі (італ. Roberto Piccoli; нар 27 січня 2001, Бергамо, Італія) — італійський футболіст, нападник клубу «Аталанта».